Villarreal Club de Fútbol SAD, som oftest forkortes Villarreal, er en fodboldklub i Spanien, grundlagt 1923. Holdet er baseret i Vila-real, en mindre by tæt på Castellón de la Plana.

Klubbens bedste placering i den Spanske La Liga var i 2007/2008 sæsonen hvor en 2. plads blev opnået.

Villarreal vandt I sæsonen 2020/21 Europa League med sejr over Manchester United efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Spillertrup

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
Etableret i 1923